Contea di DeSoto o DeSoto County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di DeSoto – Florida
 Contea di DeSoto – Mississippi